Рю́бен ван Вейк (; 16 июня 1976, Юго-Западная Африка) — намибийский футболист, нападающий. Выступал за сборную Намибии.

Карьера

Клубная 
С 1997 по 1998 год выступал в намибийском клубе «Ливерпуль» из Окахандьи области Очосондьюпа, в его составе стал полуфиналистом Кубка Намибии. Затем играл за столичный клуб «Блэк Африка», в его составе стал чемпионом страны в 1999 году и вице-чемпионом в 2000 году. После этого перешёл в другой столичный клуб «Орландо Пайретс», где выступал до 2001 года, проведя за это время 33 матча и забив 1 гол. В сезоне 2001/02 клуб стал обладателем Кубка страны.

С 2001 по 2002 год выступал в южноафриканском клубе «Фри Стэйт Старс», сыграл 25 встреч, забил 1 мяч, клуб по итогам сезона занял 11 место в Премьер-лиге ЮАР, а в национальном Кубке и Кубке лиги в обоих дошёл до 1/4 финала.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Намибии выступал с 1994 по 2002 год. Всего сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола, в том числе 5 встреч провёл в отборочном турнире к чемпионату мира 1998 года и 4 игры в отборочном турнире к чемпионату мира 2002 года.

Был в составе сборной на Кубке африканских наций 1998 года, однако на поле не выходил.

Достижения

Командные 
 «Ливерпуль»
Полуфиналист Кубка Намибии: (1)
 1997/98

 «Блэк Африка»
Чемпион Намибии: (1)
 1999

Вице-чемпион Намибии: (1)
 2000

 «Орландо Пайретс»
Обладатель Кубка Намибии: (1)
 2001/02

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте weltfussball.de

Футболисты Намибии
Игроки сборной Намибии по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль» Окахандья
Игроки ФК «Блэк Африка»
Игроки ФК «Орландо Пайретс» Виндхук
Игроки ФК «Фри Стэйт Старс»